Бо́ндаревский — хутор в Ипатовском районе (городском округе) Ставропольского края Российской Федерации.

Географическое положение 
Расстояние до краевого центра: 110 км. Расстояние до районного центра: 6 км.

История 
С начала 1930-х годов хозяйства, расположенные в населённых пунктах Бондаревский, Винодельный, Водный и Кочержинский, были присоединены к колхозу им. Шейко.

Согласно спискам за 1926, 1939, 1953, 1957, 1966 и 1970 годы хутор Бондаревский в административном отношении входил в состав Виноделенского (Ипатовского) сельсовета.

До 1 мая 2017 года находился в составе городского поселения Ипатово.

Население 

По данным переписи 2002 года, 99 % населения — русские.

Связь и телекоммуникации 
В 2016 году в хуторе введена в эксплуатацию точка доступа к сети Интернет (передача данных осуществляется посредством волоконно-оптической линии связи).

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Ипатовского городского округа